Mampofu ist der Familienname folgender Personen:
 Lunathi Mampofu (* 1987), südafrikanische Schauspielerin, Sängerin und Modedesignerin 
 Oros Mampofu (* 1990), südafrikanischer Schauspieler